Бук () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Туль-Нор.

География 

Бук расположен в 55 км к югу от Меца и в 32 км к западу от Нанси. Соседние коммуны: Ланье, Люсе и Ланёввиль-деррьер-Фуг на юго-востоке, Тронд на юге.

Коммуна находится у подножия небольшого горного массива Мёз, входящего в Региональный природный парк Лотарингии, к юго-востоку от лесов Королевы.

История 
 На территории коммуны находятся следы галлороманского периода.
 Замок-крепость Бук основана в XIV веке сеньорами де Бук.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 384 человека.

Достопримечательности 
 Останки сооружений галлороманского периода в местах, называемых Шарм и Лошер.
 Фортифицированный дом XIV века, 2 круглые башни.
 Церковь, неф XVIII века, башня XIII века, с которой можно было сообщаться с башней соседнего замка Бук во время боевых действий.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель